

Sigle 
 Quantitative trait locus – tratto quantitativo
 Quick Time Media Link – formato audio/video tipico di QuickTime

Codici 
 QTL – codice Q per D: "Qual è la tua rotta vera?" R: "La mia rotta vera è... gradi"